

Codici 
 PIU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Capitan Concha, Piura, Perù
 piu – codice ISO 639-3 della lingua pintupi-luritja

Editoria 
 Più – rivista per ragazzi pubblicata in Italia da Editoriale Domus negli anni ottanta

Musica 
 Più  – album di Ornella Vanoni del 1976

Altro 
Più  – carattere tipografico e simbolo matematico